est la formule brute de plusieurs isomères.

 Triazole
 1H-1,2,3-triazole ou 1,2,3-triaza-cyclopenta-23,45-diène, numéro CAS , 
 2H-1,2,3-triazole ou 1,2,3-triaza-cyclopenta-34,51-diène, numéro CAS 
 1H-1,2,4-triazole ou 1,2,4-triaza-cyclopenta-23,45-diène, numéro CAS 
 4H-1,2,4-triazole ou 1,2,4-triaza-cyclopenta-23,51-diène, numéro CAS 

 N-cyanoimidoformamide ou N'-cyanométhanimidamide, numéro CAS